Els feliformes (Feliformia) són un subordre de l'ordre dels carnívors que inclou els fèlids i els tàxons relacionats. Es diferencien dels caniformes.

Cladograma